Samsung is een Zuid-Koreaans automerk, dat in 1994 werd opgericht uit een joint venture tussen Nissan en het Samsung-concern.

Aanvankelijk produceerde men alleen vrachtwagens, vanaf 1998 kwamen daar ook personenauto's bij. De introductie van de Samsung SM5 kwam samen met een economische crisis in Azië, waardoor de introductie flopte. Samsung verkocht in 2000 70% van zijn aandelen aan Renault, het moederbedrijf werd hierna Renault Samsung Motors genoemd.

Men introduceerde in 2002 de Samsung SM3, die een groot succes bleek in Korea en later de SM7. In 2005 werd een nieuwe versie van de SM5 geïntroduceerd, die succesvoller bleek dan de vorige.

Samsung
Automerk